Hingham (Engeland)
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Hingham (Massachusetts)
Hingham (Montana)